Timár György
 Timár György (1929–2003) író, költő
 Timár György (1932) történész, rk. pap
Tímár György
 Tímár György (1937–2021) ügyvéd, politikus, országgyűlési képviselő (FKGP)